Stegen steht für folgende Orte:

 Bargfeld-Stegen, Gemeinde im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Stegen, Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Stegen (Luxemburg), Gemeinde bei Ettelbrück in Luxemburg
 Stegen (Dieterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Dieterskirchen, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Stegen (Inning am Ammersee), Ortsteil der Gemeinde Inning am Ammersee, Landkreis Starnberg, Bayern
 Stegen (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Stegen (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stegen (Ramerberg), Ortsteil der Gemeinde Ramerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stegen (Rohr in Niederbayern), Ortsteil des Marktes Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim, Bayern
 Stegen (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Stegen (Übersee), Ortsteil der Gemeinde Übersee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Stegen (Bruneck), Gemeindeteil (Fraktion) von Bruneck, Südtirol, Italien
 Stegen ZH, Ortschaft und frühere Zivilgemeinde in der Gemeinde Wiesendangen, Kanton Zürich, Schweiz
 vermutlich der Name eines Dörfchens auf den Steegenwiesen bei Pfaffenhain und der Sage nach im Hussitenkrieg 1419–1434 verwüstet worden

Stegen ist der Familienname folgender Personen:
 Erlo Stegen, Missionar und Kirchengründer
 Friedrich Stegen (1815 oder 1818–1875), deutscher Arbeiterfunktionär, Zeitungsverleger und Bürgermeister
 Johanna Stegen (ab 1817 Johanna Hindersin; 1793–1842) wurde als Heldenmädchen von Lüneburg bekannt.
 Marc-André ter Stegen (* 1992), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Steg
 Steegen (Begriffsklärung)